O 16º Campeonato Mundial de Badminton foi realizado em Kuala Lumpur, capital da Malásia, de 13 a 19 de agosto de 2007.

Local
Putra Indoor Stadium, Bukit Jalil

Países Participantes
Um total de 55 países se classificaram para participar deste torneio. Abaixo está a lista de países com o número de atletas entre parênteses.

 (1)
 (4)
 (3)
 (3)
 (1)
 (4)
 (10)
 (12)
 (24)
 (4)
 (15)
 (2)
 (18)
 (4)
 (2)
 (3)
 (9)
 (13)
 (2)

 (10)
 (21)
 (8)
 (3)
 (1)
 (1)
 (4)
 (15)
 (2)
 (13)
 (1)
 (26)
 (2)
 (1)
 (10)
 (6)
 (3)
 (6)
 (5)

 (3)
 (3)
 (4)
 (9)
 (5)
 (2)
 (10)
 (5)
 (4)
 (5)
 (1)
 (3)
 (5)
 (4)
 (11)
 (1)
 (1)

A Tailândia foi o único país a anunciar sua desistência do campeonato, preferindo participar da Universíada, evento que se choca com o Campeonato Mundial, embora tivesse vários atletas classificados para este torneio.

Medalhistas

Simples Masculino

Cabeças-de-chave
 Lin Dan
 Lee Chong Wei
 Chen Jin
 Bao Chunlai
 Peter Gade
 Chen Yu
 Kenneth Jonassen
 Taufik Hidayat
 Sony Dwi Kuncoro
 Shoji Sato
 Ronald Susilo
 Przemysław Wacha
 Muhammad Hafiz Hashim
 Park Sung-hwan
 Dicky Palyama
 Simon Santoso

Resultados
Para os resultados das Primeiras Fases, ver Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino

Simples Feminino

Cabeças-de-chave
 Zhang Ning
 Xie Xingfang
 Xu Huaiwen
 Pi Hongyan
 Zhu Lin
 Wang Chen
 Lu Lan
 Yao Jie
 Petya Nedelcheva
 Wong Mew Choo
 Yip Pui Yin
 Tine Rasmussen
 Juliane Schenk
 Kaori Mori
 Maria Kristin Yulianti
 Tracey Hallam

Resultados
Para os resultados das Primeiras Fases, ver Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino

Duplas Masculinas

Cabeças-de-chave
 Fu Haifeng / Cai Yun
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Markis Kido / Hendra Setiawan
 Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
 Candra Wijaya /  Tony Gunawan
 Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
 Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari
 Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
 Anthony Clark / Robert Blair
 Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
 Lars Paaske / Jonas Rasmussen
 Albertus Susanto Njoto / Yohan Hadikusumo Wiratama
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Mathias Boe / Joachim Fischer Nielsen
 Hendra Gunawan / Joko Riyadi
 Tan Bin Shen / Ong Soon Hock
 Shuichi Sakamoto / Shintaro Ikeda

Resultados
Para os resultados das Primeiras Fases, ver Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas

Duplas Femininas

Cabeças-de-chave
 Zhang Yawen / Wei Yili
 Gao Ling / Huang Sui
 Yang Wei / Zhang Jiewen
 Gail Emms / Donna Kellogg
 Du Jing / Yu Yang
 Kumiko Ogura / Reiko Shiota
 Jiang Yanmei / Li Yujia
 Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
 Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
 Endang Nursugianti / Rani Mundiasti
 Kamila Augustyn / Nadiezda Kostiuczyk
 Aki Akao / Tomomi Matsuda
 Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
 Nicole Grether / Juliane Schenk
 Lena Frier Kristiansen / Kamilla Rytter Juhl
 Petya Nedelcheva / Diana Dimova

Resultados
Para os resultados das Primeiras Fases, ver Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas

Duplas Mistas

Cabeças-de-chave
 Zheng Bo / Gao Ling
 Nova Widianto / Lilyana Natsir
 Xie Zhongbo / Zhang Yawen
 Nathan Robertson / Gail Emms
 Anthony Clark / Donna Kellogg
 Flandy Limpele / Vita Marissa
 He Hanbin / Yu Yang
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
 Han Sang-hoon / Hwang Yu-mi
 Robert Mateusiak / Nadiezda Kostiuczyk
 Joachim Fischer Nielsen / Britta Andersen
 Xu Chen / Zhao Tingting
 Hendra Kurniawan Saputra / Li Yujia
 Muhammad Rijal / Greysia Polii
 Ingo Kindervater / Katrin Piotrowski
 Kristof Hopp / Birgit Overzier

Resultados
Para os resultados das Primeiras Fases, ver Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Quadro de Medalhas

Referências

Ligações Externas
Official website
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships

2007